Бори́с Царёв:
 Царёв, Борис Абрамович (1935—2014) — морской инженер и корабельный архитектор.
 Царёв, Борис Михайлович (1906—1970) — советский учёный в области физической электроники.